Riverbend  est un nom propre, qui désigne notamment :

Toponymes 
 Riverbend  est le nom de plusieurs localités, qui pourraient être traduites par « courbe d'une rivière » en français.

 , une localité du comté de Fresno en Californie ;
 Riverbend, une census-designated place (CDP) du comté de King dans l'État de Washington ;
 , un quartier de Tampa en Floride ;
 , une census-designated place du comté de Mineral dans le Montana ;
 , l'une des deux sections du comté de Hudson dans le New Jersey ;
 , un quartier de Columbus dans l'Ohio.

 , un quartier de Calgary en Alberta ;
 , un quartier d'Edmonton en Alberta, qui a donné son nom à la circonscription d'Edmonton Riverbend ;
 Riverbend, un quartier d'Alma au Québec, il formait une ville industrielle, avant de fusionner en 1962 avec trois autres villages : Isle-Maligne, Naudville et St-Joseph d'Alma.

Autres 
 Riverbend, un festival de musique annuel à Chattanooga dans le Tennessee (États-Unis)
 Riverbend, un blogueur.